

Televisão

Elvis Presley